Dit is een uitgebreide lijst van acteurs en actrices die een rol hebben gespeeld in de ABC televisieserie Once Upon a Time.

Rolverdeling 
Legende: Hoofdrol
 Bijrol 
 Gastrol
 Niet aanwezig

Once Upon a Time
Once Upon a Time, acteurs